Falkenbach steht für

 Falkenbach (Band), eine Metal-Band
 lokaler Namen der Inde (Fluss) im Bereich von Kornelimünster. Das Falkenbachviadukt ist danach benannt.

Falkenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Tomáš Kocian-Falkenbach (* 1988), deutsch-slowakischer Volleyballspieler

Falkenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Falkenbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (zur Lafnitz) nach Reith, Markt Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Falkenbach (Omersbach),linker Zufluss im Teufelsgrund des Omersbachs vor der Teufelsmühle, Gemeinde Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Falkenbach (Oos), rechter Zufluss der Oos im südlichen Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Falkenbach (Retzbach), linker Oberlauf des Retzbachs (zur Traisen) durch die Falkenschlucht, Markt Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Orte:
 Falkenbach (Villmar), Ortsteil der Gemeinde Villmar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Falkenbach (Wolkenstein), Ortsteil von Wolkenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Falkenbach (Gemeinde St. Martin), Ortschaft der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Falkenbach (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Falchenbach